Kabinett Röder steht für folgende Regierungen des Saarlands:

 Kabinett Röder I (1959 bis 1961)
 Kabinett Röder II (1961 bis 1965)
 Kabinett Röder III (1965 bis 1970)
 Kabinett Röder IV (1970 bis 1974)
 Kabinett Röder V (1974 bis 1977)
 Kabinett Röder VI (1977 bis 1979)